Сказка за сказкой — передача ленинградского ТВ.
 Сказка за сказкой — советско-венгерский мультфильм.
 Сказка за сказкой — серия пластинок фирмы «Мелодия».